Erb steht für:
 Erb (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Erb (Unternehmen), ehemalige schweizerische Unternehmensgruppe

Erb ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Erb (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Erb (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Erb (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Erb (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Orte in Österreich:
 Erb (Gemeinde Purgstall), Ortschaft der Gemeinde Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Erb (Gemeinde Inzersdorf), Ortsteil der Gemeinde Inzersdorf im Kremstal, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Erb (Gemeinde Schalchen), Ortschaft von Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Erb (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft der Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Erb (Gemeinde Landl), Ort bei Landl im Gesäuse, Bezirk Liezen, Steiermark

geografischer Objekte:
 Erb, Pass in den Ennstaler Alpen, siehe Erbsattel
 Erb Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika

ERB steht für:
 ERB Medien GmbH, Evangelischer Verlag, Baden
 Epic Rap Battles of History, Webvideo-Serie
 Equivalent Rectangular Bandwidth (Äquivalente Rechteckbandbreite) psychoakustische Skala, siehe ERB-Skala
 E-Rechnung an den Bund, ein Datenübertragungsverfahren zur Übermittlung von Rechnungen in Österreich
 Eurapejskaje Radyjo dlja Belarussi, Radiosender
 Evangelischer Rundfunkdienst Baden ERB GmbH
 Exposition-Risiko-Beziehung, in der Toxikologie
 eurobahn (Privatbahn in Deutschland)

ERB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Odenwaldkreis (für Erbach (Odenwald))

.erb bezeichnet:
 die Dateien der Programmiersprache eRuby

Abkürzung